Chicago Fall Tennis Classic 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2021 z cyklu Chicago Fall Tennis Classic rozgrywany w dniach 27 września–3 października 2021 roku w Chicago na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 565 530 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021 w Stanach Zjednoczonych
2021